

Persone 
 Amy Carmichael (1867-1951) – missionaria e scrittrice britannica
 Angus Carmichael (1925-2013) – calciatore scozzese
 Bob Carmichael, propr. Robert Carmichael (1940-2003) – tennista e allenatore di tennis australiano
 Brent Carmichael (1961) – ex cestista statunitense
 Caitlin Carmichael, propr. Caitlin Elizabeth Carmichael (2004) – attrice statunitense
 Charles Carmichael Lacaita (1853-1933) – botanico e politico britannico di origine italiana
 Charles Carmichael Monro (1860-1929) – baronetto e generale britannico
 Douglas Carmichael McIntyre IIdeoo Mike (1956) – politico e avvocato statunitense
 Ed Carmichael, propr. Daniel Edward Carmichael (1907-1960) – ginnasta statunitense
 Franklin Carmichael – pittore canadese
 Harold Carmichael (1949) – ex giocatore di football americano e dirigente sportivo statunitense
 Harry Carmichael, pseudonimo di Leopold Horace Ognall (1908-1979) – scrittore e giornalista scozzese 
 Hoagy Carmichael, propr. Hoagland Howard Carmichael (1899–1981) – compositore, pianista, cantante e attore statunitense
 Iain Carmichael Wilson, noto come Richard Wilson (1936) – attore, regista teatrale e attivista scozzese
 Ian Carmichael, propr. Ian Gillett Carmichael (1920-2010) – attore britannico
 Jackie Ray Carmichael (1990) – cestista statunitense
 Jim Carmichael (1909–1988) – animatore e doppiatore statunitense
 Marie Charlotte Carmichael Stopes (1880-1958) – paleontologa, saggista e paleobotanica britannica
 Laura Carmichael (1986) – attrice britannica
 Leonard Carmichael (1898-1973) – psicologo ed educatore statunitense
 Nelson Carmichael (1965) – ex sciatore freestyle statunitense
 Rashad Carmichael, detto Roc (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Robert Daniel Carmichael – matematico statunitense
 Stokely Carmichael, conosciuto anche come Kwame Ture (1941-1998) – attivista trinidadiano-statunitense
 Thomas Gibson-Carmichael, I barone Carmichael (1859-1926) – politico e funzionario britannico

Personaggi immaginari
 Sam Carmichael – personaggio del musical Mamma Mia! e dell'omonimo film

Scienza 
 Funzione di Carmichael
 Numero di Carmichael

Altro 
 Carmichael – census-designated place nella Contea di Sacramento, California, Stati Uniti d'America
 Cratere Carmichael – cratere lunare